Моренте () — испанская фамилия. Известные носители:

 Моренте, Энрике (1942—2010) — испанский певец.
 Моренте, Эстрелла (род. 1980) — испанская певица фламенко.

Двойная фамилия 
 Гарсиа Моренте, Мануэль (1886—1942) — испанский философ-идеалист.